Bëor est un personnage du légendaire de l'écrivain britannique , apparaissant notamment dans Le Silmarillion.

Histoire 
Bëor est l'un des premiers Hommes venus de l'est du Beleriand à rencontrer un Elfe en la personne du seigneur Noldo, Finrod Felagund. Bëor et sa famille avaient traversé les Montagnes Bleues et avaient établi leur campement pour la nuit. Felagund, de passage dans l'Est, tomba sur eux par hasard, attiré par une mélodie de harpe. Il vit leur campement et les Hommes qui y étaient. Il sut alors que les Hommes s'étaient éveillés comme l'avaient prédit les Valar. Il attendit que tous furent endormis pour descendre dans leur camp, il s'empara de la harpe et en joua un air si beau que quand les hommes s'éveillèrent à sa musique, ils ne bougèrent pas et l'écoutèrent jusqu'à ce qu'il ait fini.
Felagund parla ensuite à Bëor grâce à des signes, mais très vite, il saisit les principes de la langue des Hommes et avant la fin de la nuit il parlait leur langue. Car c'était un être très intelligent et vif d'esprit même parmi les Elfes.

Ainsi Bëor se lia d'amitié avec un des plus puissants des seigneurs des Noldor et lui et sa Maison entrèrent au service de Finrod.

À sa mort, en 355 P. A., les Elfes furent surpris et tristes, car c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un mourir, même si Bëor était vieux : il avait 93 ans.

Arbre généalogique

Concept et création 

D'après Christopher Tolkien, le personnage serait apparu dans les années 1930. Les écrits du « Silmarillion » ayant été laissés de côté pendant l'écriture du Seigneur des anneaux, Tolkien n'y revint que beaucoup plus tard. Il décale alors la traversée par les Edain des Montagnes Bleues de presque un siècle, ce qui l'oblige à modifier grandement la chronologie.

Dans les anciennes Annales grises (), Bëor naissait en 370 P. A., rencontrait Felagund en 400 P. A., ét mourrait en 450 P. A. La nouvelle chronologie donne une naissance en 262 P. A., la rencontre avec Felagund en 310 P. A., et la mort en 355 P. A.

Critique et analyse

Adaptations

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Homme de la Terre du Milieu